Артём Серге́ев:
 Сергеев, Артём Михайлович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Сергеев, Артём Фёдорович (1921—2008) — генерал-майор артиллерии.